Europejska Formuła 3 Sezon 1981 – siódmy sezon Europejskiej Formuły 3. Rozpoczął się 15 marca na torze ACI Vallelunga Circuit we Włoszech, a zakończył 4 października również we Włoszech, na Mugello Circuit. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Argentyńczyk Mauro Baldi. Wśród zespołów najlepsza okazała się włoska ekipa Euroracing, a wśród konstruktorów.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 - Race Index - Europe

Sezony Europejskiej Formuły 3
1981 w sportach motorowych
1981 w Europie